Pancera ist der Familienname folgender Personen:

 Ella Pancera (Gabriele Pancera; 1876–1932), österreichische Pianistin
 Giuseppe Pancera (1901–1977), italienischer Radrennfahrer